Составы национальных сборных на чемпионате Европы по футболу 1996 года, проходившем в Англии с 8 июня по 30 июня 1996 года.

Максимальное разрешённое число футболистов в заявке — 22. Возраст игроков указан на дату начала турнира (8 июня 1996).

Группа A

Англия

Нидерланды 
 Франк Де Бур выбыл из состава из-за травмы. Вместо него в состав вошёл Яп Стам.

Шотландия

Швейцария

Группа B

Франция 

 Один мяч в свои ворота забил Любослав Пенев (Болгария)

Испания

Болгария

Румыния

Группа C

Германия

Чехия

Италия

Россия

Группа D

Португалия

Хорватия

Дания

Турция

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF
 История Чемпионатов Европы. 1996. Англия

Составы команд
1996